! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="001"| 37001–37100 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="101"| 37101–37200 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="201"| 37201–37300 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="301"| 37301–37400 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="401"| 37401–37500 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="501"| 37501–37600 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="601"| 37601–37700 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="701"| 37701–37800 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="801"| 37801–37900 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="901"| 37901–38000 [ editare]

Lista planetelor minore (037001-038000)